Eidechse  [] bezeichnet
 ein kleines echsenartiges Reptil, im engeren Sinne aus der Familie der Echten Eidechsen (Lacertidae)
 im weiteren Sinne zuweilen auch synonym alle Echsen (Lacertilia, früher: Sauria)
 ein Sternbild, siehe Eidechse (Sternbild)
 einen Ritter des Eidechsenbundes
 umgangssprachlich einen Elektrokarren
 umgangssprachlich einen Handhubwagen